Sol, a estrela do sistema solar;
 Sol (bairro), bairro da capital espanhola, Madrid;
 Sol (cerveja), marca de cerveja
 Sol (dia marciano), o dia em Marte;
 Sol (estação), estação do metrô de Madrid;
 Sol (jornal), jornal semanal português;
 Sol (mitologia), deusa nórdica;
 Sol (nota), nota musical;
 Sol (química), estado químico de substâncias
 Sol Invicto, deus romano;
 SBT On Line, ex-provedora de internet brasileira que fazia parte do Grupo Silvio Santos e mais conhecido como SOL
 O Sol (tarô)
 O Sol (jornal)
 O Sol (canção)

Desambiguações de topônimos